El veïnat de Farreres és un petit llogaret habitat del municipi de Flaçà (Gironès). Està situat a l'extrem est del municipi, quasi al límit municipal amb el municipi de Foixà (Baix Empordà), a la serra de Vall-lloreda, al peu del camí vell entre Girona i Torroella de Montgrí.

Farreres està constituït per un petit nucli, presidida per l'ermita de la Mare de Déu de l'Esperança, i un conjunt de masies i granges dispersades al seu voltant. L'ermita, que està situada en el punt més alt, fou edificada al . Es tracta d'una petita ermita rural d'una sola nou, coronada per un campanar en cadireta. En el seu interior, s'hi pot contemplar una talla d'alabastre policromat, una imatge d'una verge, representativa del gòtic popular.

La festa de Farreres se celebra al 18 de desembre. Aquesta festa havia estat molt concorreguda. Després de l'ofici solemne s'hi interpretaven sardanes i era tradició menjar-hi una torrada amb allioli.

Referències 

Flaçà